Die IV. Coppa Gran Sasso d’Italia 1932, auch Coppa Grand Sasso, fand am 24. Juli 1932 statt.

Das Rennen 

Das Sportwagenrennen um dem Gran Sasso d’Italia führte auf öffentlichen Straßen einmal rund um das Bergmassiv. Die Streckenlänge betrug 248,5 km. Zweimal musste der Berg umrundet werden. Der Sieg ging an den Ferrari-Werkspiloten Piero Taruffi, der für die Distanz von 497 km eine Fahrzeit von 5:31:53,0 Stunden benötigte.

Ergebnisse

Schlussklassement 

XXX in der Tabelle steht für Teilnehmer unbekannt.

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger 

Zu diesem Rennen sind keine Klassensieger bekannt.

Renndaten 

 Gemeldet: 20
 Gestartet: 20
 Gewertet: 11
 Rennklassen: unbekannt
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: 248,500 km
 Fahrzeit des Siegerteams: 5:31:53,000 Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: 2
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 497,000 km
 Siegerschnitt: 89,850 km/h
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 
 Ergebnisse und Daten

Sportwagenrennen
Motorsportveranstaltung 1932
Gran Sasso d’Italia
Motorsportwettbewerb in Italien